Manú Castro é cantor gospel e pregador além de percussionista desde muito novo, 14 anos de idade. Em 2009 fez lançamento do Ministério O Começo do Fim e Revivart Ministry.

Biografia
Filho de Maria Alda de Melo(in memorian) e Domingos de Castro Filho, vive atualmente em Brasília-DF.
Secularmente Manú Castro era Instrutor e Professor além de ter trabalhado como Diretor de Efeitos Visuais/VFX e Direção 3D/2D/Live Action e Produção de Games. Em 1991 Manú Castro vem com sua mãe para Brasília onde vive até hoje. Aceitou a Jesus no final de 1999. Mas foi no dia 27 de setembro de 2006, onde foi batizado no Espírito Santo, que sua vida mudou radicalmente... Em 2009 lança em Brasília o Ministério O Começo do Fim, ajuda missionária e envio da Palavra de Deus seja ela pregada ou cantada, e Revivart Ministry, Ministério para falar de Jesus através de filmes, seriados, desenhos, animações e games.

 O Começo do Fim: Conheça o ministério de Manú Castro, Fonte: Gospel +

Ligações externas 
Página pessoal
Ministério O Começo do Fim
Revivart Ministry

Pastores do Ceará